Ironman Cozumel ist der Name folgender Triathlonveranstaltungen:

 Ironman Cozumel, anderer Name des Ironman Mexico, Ironman auf Cozumel, Mexiko
 Ironman 70.3 Cozumel, Triathlon über die halbe Ironman-Distanz, siehe Ironman 70.3 #Ironman 70.3 Cozumel